Rogojel ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Rogojel (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Rogojel (Gorj), Dorf im Kreis Gorj